

Codici 
 zom – codice ISO 639-3 della lingua zome

Fumetto 
 Zom  – demone extra-dimensionale dell'universo Marvel Comics